Banyuasih (Banyusari), een plaats in Indonesië
Banyuasih (Tanjungkerta), een plaats in Indonesië
Banyuasih (Taraju), een plaats in Indonesië